Ремлинген може бити:

 Ремлинген (Доња Франкофонија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Вирцбург.
 Ремлинген (Доња Саксонија), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Волфенбител.